Haus Neersen heißen
 eine Wasserburg, siehe Schloss Neersen
 ein Adelsgeschlecht, siehe Neersen (Adelsgeschlecht)